Le nom de place Saint-Michel est porté par différentes places publiques :
 place Saint-Michel au Mans (Sarthe) ;
 place Saint-Michel à Paris ;
 ancienne place Saint-Michel à Paris (incorporée au boulevard Saint-Michel dans la deuxième partie du ) ;
 place Saint-Michel à Sospel (Alpes-Maritimes);
 place Saint-Michel à Liège (Belgique).
 Place Saint-Michel à Kiev (Ukraine).

Michel Place